

Anno 
 342 o 342 a.C.

Codici 
 342 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Shishikui, nella prefettura di Tokushima, in Giappone

Matematica 
 342 – numero